Paden steht für: 

 Paden (Mississippi), eine Ortschaft im Tishomingo County, Mississippi, USA 
 Paden (Oklahoma), eine Ortschaft im Okfuskee County, Oklahoma, USA 
 Paden City, eine Stadt im Tyler und Wetzel County, West Virginia, USA 

Paden ist der Familienname folgender Personen:

 John N. Paden (* 1937), amerikanischer Politologe